Георгий Векшин:
 Векшин, Георгий Викторович (род. 1959) — доктор наук, профессор.
 Векшин, Георгий Ефимович  (1917—2002) — российский и советский театральный художник, график.